Вишнёвая — деревня в Белёвском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства входит в Слободской сельский округ Белёвского района, в рамках организации местного самоуправления входит в сельское поселение Левобережное.

География 
Расположена в 10 км к юго-западу от районного центра, города Белёва, и в 116 км к юго-западу от областного центра.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Хамкино переименована в Вишнёвая.

Население 

Население —  чел. ().

Примечания 

Населённые пункты Белёвского района